Север је страна света.

Север може да се односи на:

 Север (име), мушко име
 Север (департман), Француска
 Север (Кошице), Словачка Република
 Север (спортски клуб),
 Септимије Север, римски цар
 Север II, римски цар
 Александар Север, римски цар
 Либије Север, западноримски цар
 Север (филм из 1994)